Stylops — род веерокрылых насекомых из семейства Stylopidae и подсемейства Stylopinae. Более 100 видов. Встречаются повсеместно.

Описание 
Мелкие веерокрылые насекомые длиной несколько миллиметров. Лапки самцов 4-члениковые, усики 6-члениковые с боковыми отростками. Голова поперечная.
Обладают резким половым диморфизмом: самцы крылатые (2 пары узких крыльев: передние маленькие и узкие, задние широкие), самки бескрылые червеобразные эндопаразиты. Самцы не питаются и живут как правило один день. Самки могут в сутки откладывать до 7000 личинок-триунгулин (живорождение). Паразиты пчёл рода Andrena (семейство Andrenidae). Род был впервые выделен в 1802 году английским энтомологом Уильямом Кёрби (; 1759—1850).

Систематика 
Более 100 видов, в том числе один ископаемый вид †Stylops neotropicallis.

 Stylops aburanae, Stylops advarians, Stylops aino, Stylops albofasciatae, Stylops alfkeni, Stylops andrenaphilus, Stylops apicalis, Stylops bimaculatae, Stylops bisalicidis, Stylops bipunctatae, Stylops borcherti, Stylops borealis, Stylops bruneri, Stylops californicus, Stylops championi, Stylops childreni, Stylops circularis, Stylops claytoniae, Stylops collinus, Stylops cornii, Stylops crawfordi, Stylops cressoni, Stylops dentatae, Stylops deserticola, Stylops dinizi, Stylops dominiquei, Stylops duboisi, Stylops dunningi, Stylops duriensis, Stylops esteponensis, Stylops flavipedis, Stylops fukuiensis, Stylops giganteus, Stylops grandior, Stylops gwynanae, Stylops hamella, Stylops heterocingulata, Stylops hippotes, Stylops hirashinai, Stylops izumoensis, Stylops japonicus, Stylops kaguyae, Stylops kinzelbachi, Stylops krygeri, Stylops leechi, Stylops liliputanus, Stylops lusohispanicus, Stylops madrilensis, Stylops medionitans, Stylops moestae, Stylops moniliaphaga, Stylops montanus, Stylops murotai, Stylops nassanowi, Stylops neonanae, Stylops nevinsoni, Stylops nipponicus, Stylops nubeculae, Stylops nycthemerae, Stylops oblongulus, Stylops obsoletus, Stylops oklahomae, Stylops orientis, Stylops ovinae, Stylops pacificus, Stylops packardi, Stylops paracuellus, Stylops parvulae, Stylops pasteelsi, Stylops praecocis, Stylops salamancanus, Stylops salicifloris, Stylops shannoni, Stylops solidulae, Stylops sparsipilosae, Stylops subcandidae, Stylops subcircularis, Stylops swenki, Stylops thwaitei, Stylops timberlakei, Stylops truncatus, Stylops truncatoides, Stylops valerianae, Stylops ventricosae, Stylops vicinae, Stylops warnckei, Stylops xanthurae, Stylops yamatonis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Stylops Kirby, 1802 на сайте Biolib.cz 
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 

Stylops
Роды веерокрылых